Вьюшка:
 Вьюшка — барабан или лебёдка без механического привода.
 Вьюшка — заслонка в виде крышки и блинка, при помощи которой открывают и закрывают дымоход кирпичной печи.
 Вьюшка — шнур с отвесом, предназначенный для разметки прямых линий на брусе.

Примечания